Tizenegyedszer, sorozatban nyolcadszor lett bajnok az MTK. Ősszel még az Újpest és a Ferencváros állt a táblázat élén, de tavasszal az MTK került az első helyre. Mivel a kék-fehérek kapusai közül Plattkó és Fábián külföldi kluboknál tárgyalt, Kropacsek pedig megsértődött, volt olyan mérkőzés is, ahol csak tartalékos hátvéd őrizte az MTK kapuját.

Verekedéssel végződött a VAC-MTK mérkőzés. A rossz bírói ítéletek miatt a játékosok előbb a bírót, aztán egymást csépelték. A nézők választották szét a feleket. A meccset nem lehetett befejezni, mert a játékvezető elmenekült. Az MLSZ a hátralévő 28 percet később lejátszatta a két csapattal.

Felavatták a Megyeri úti UTE stadiont, amely Hajós Alfréd tervei alapján épült. Az avató Újpest-Ferencváros mérkőzést a hazaiak 2:1-re nyerték meg.

A vidék bajnokai: Szegedi AK, Diósgyőri VTK, Szombathelyi AK, Pécsi SC, Kecskeméti AC, Debreceni VSC. Vidéki bajnoki döntő: Szombathely - Kecskemét 7:0. Újra megrendezték az országos bajnoki döntőt: MTK - Szombathely 2:0.

A Magyar Kupa döntőjét 5.000 néző előtt játszották az Üllői úton. Az MTK 4:1-re győzött az Újpest ellen.

A végeredmény

Kereszttáblázat 

Bajnok MTK játékosai: Plattkó Ferenc k. (17), Mándi Gyula (21), Kovács Dezső (15), Kertész II Vilmos (21), Nádler Henrik (20) Vágó Antal (16), Opata Zoltán (18), Molnár György (20), Orth György (13), Siklóssy Antal (21), Senkey I Imre (9), Braun József (18), Fábián Sándor k. (2), Gerber László (4), Kocsis Ferenc (2), Kropacsek Ferenc k. (2), László Győző (1), Nyúl I Ferenc (1), Nyúl II Vilmos (7), Rakitovszky II Gyula (1), Riff Emil (1), Weisz Leó (4).

Edző: Fronz Döme

Dijak

Góllövőlista

Források 
 A magyar sport kézikönyve Sport Lap és Könyvkiadó 1960
 Mező Ferenc: Futball adattár ()
 Nemzeti Sport
 Hungary - List of final tables (RSSSF)

Magyar 1
Magyar 1
1922